Rijeke
San Juan (rijeka u Argentini), rijeka u Argentini
San Juan (rijeka u Kolumbiji), rijeka u Kolumbiji
San Juan (rijeka na Kubi), rijeka na Kubi
San Juan (rijeka u Nikaragvi), rijeka u Srednjoj Americi
San Juan (rijeka u Meksiku, Veracruz) rijeka u Meksiku
San Juan (rijeka u Meksiku, Nuevo León) rijeka u Meksiku, protječe kroz Nuevo León i Tamaulipas
 San Juan (rijeka u Venezueli)
 San Juan (rijeka u Urugvaju)

San Juan (rijeka na Filipinima, Quezon City) rijeka u Filipinima pritok Pasiga.
San Juan (rijeka na Filipinima, Calamba) rijeka u Filipinima, utječe u Laguna de Bay.
San Juan (rijeka u SAD-u) rijeka u SAD-u pritok Colorada.
San Juan (rijeka u Kanadi), rijeka u Britanskoj Kolumbiji na Vancouveru, Kanada.

Gradovi
San Juan, Portoriko, glavni grad Portorika

Ostalo
San Juan (argentinska pokrajina), pokrajina u Argentini

 Planine
 San Juan Mountains, Colorado, SAD